Jean Lafont ist der Name folgender Personen:

* Jean Lafont (Maler), französischer Maler 
 Jean Lafont (Sänger) (auch Jean Laffont; * 1918), französischer Opernsänger (Bariton) 
 Jean-Philippe Lafont (* 1951), französischer Opernsänger (Bariton) 

Siehe auch:
 Jean-Jacques Laffont (1947–2004), französischer Ökonom